

Personnalité 

 Alexander von Humboldt (1769-1859), un naturaliste et explorateur allemand.

Navires 
Alexander von Humboldt peut aussi désigner :
 Alexander von Humboldt, un trois-mâts barque allemand (construit en 1906) ;
 Alexander Von Humboldt II, un trois-mâts barque allemand (construit en 2011)  ;
 CMA CGM Alexander von Humboldt, un navire porte-conteneurs français construit en 2013.

Autres 
 Fondation Alexander von Humboldt, une fondation allemande pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la recherche scientifique
 Parc national Alejandro de Humboldt, un parc à Cuba

Homonymie de bateaux